Landessozialamt steht für

 das 1926 bis 1927 errichtete Gebäude für das Landessozialamt Hamburg, ehemaliges Schwesternheim in Altona (Nord), Max-Brauer Allee 136
 Niedersächsisches Landessozialamt, siehe Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
 Landessozialamt Rheinland-Pfalz, siehe Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz